Turks fruit (snoepgoed), een soort snoepgoed
Turks fruit (roman), een roman van Jan Wolkers
Turks fruit (film), een film gemaakt naar dit boek
Turks fruit (musical), een musical gemaakt naar dit boek
Turks fruit (album), een soundtrackalbum van de gelijknamige film